Шакир Сабиржанович Тенишев (6 марта 1919, г.Коммунарск, СССР — 17 февраля 2011, Нальчик, РФ) — известный советский альпинист, тренер по альпинизму, организатор альпинистских мероприятий, Мастер спорта СССР по альпинизму (1952), Один из основателей альпинизма в Кабардино-Балкарии и организатор первого клуба альпинистов в СССР (1935). Организатор и руководитель пяти массовых альпиниад на Эльбрус. Заслуженный тренер СССР по альпинизму (1965). Награждён орденами Отечественной войны II степени, Славы II степени.

Биография 
Шакир Тенишев родился 6 марта 1919 года в городе Коммунарске Ворошиловградской области. В 1930-е годы семья Тенишева переехала в Кабардино-Балкарию.

В 1937 году окончил Всесоюзную школу инструкторов альпинизма (1937), педрабфак в Нальчике и исторический факультет Кабардино-Балкарского государственного педагогического института в 1941 году.

В годы Великой Отечественной войны участвовал в операциях на границах с Ираном и Турцией, участвовал в освобождении Северного Кавказа, воевал в составе Артиллерийской бригады БМ в последующем переведён в противотанковую артиллерийскую часть 18-й Армии на Малой Земле. Был контужен, тяжело ранен. За мужество и отвагу награждён орденами Отечественной войны II степени, Славы II степени и медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией» и др.

После окончания войны был одним из тех (наряду с другими инструкторами — В. Андрюшко, В. Вяльцевым, Л. Пузенко, И. Ульяновым), кто возрождал альпинизм в СССР.

Умер 17 февраля 2011 года в Нальчике. Похоронен там же.

Альпинистская деятельность 
Свои первые альпинистские восхождения Тенишев совершил в январе 1936: Фытнаргин (4123 м) и траверс вершин Скалистого хребта.

Профессиональная работа 
В 1949—1951 годах работал инструктором альпинизма в топографических отрядах по триангуляции Кавказа (районы Караугом, Безенги, Приэльбрусье), в 1952—1953 годах — инструктор горной подготовки воинских частей Северо-Кавказского военного округа. Руководил бригадами альпинистов по очистке автодорог в Баксанском, Чегемском и Черекском ущельях.

В 1952—1954 годах участвовал во внедрении альпинистской техники в организацию безопасности горных работ на рудниках Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. Обеспечивал безопасное восхождение на Казбек курсантов владикавказского Военного училища.

Некоторые достижения 
 1938 — восхождение на Ушбу.
 1949 — массовая альпиниада на Эльбрус, под руководством Тенишева на Западную вершину поднялись 14 человек.
 1951 — В. Пелевин (ЗМС СССР по альпинизму, руководитель), И. Леонов, В. Рубанов, Ш. Тенишев за 13 дней совершили траверс всех вершин горных массивов Ушба — Шхельды. 2-е место чемпионата СССР по альпинизму (класс траверсов). За это достижение Ш. Тенишеву и В. Рубанову были присвоены звания Мастер спорта СССР по альпинизму.
 1953, ноябрь — Ш. Тенишев (руководитель), Зимин, Нешев, Занилов, Мурзаев, М. Хергиан, Степанов, Ломакин и Логунов совершили зимнее восхождение на Восточную вершину Тютю-Баши.
 1954 — П. Буданов, И. Леонов, В. Мартынов, В. Рубанов, Ш. Тенишев, Ф. Улумбеков совершили первый траверс массивов вершин Чатынтау (подъём по северной стене), обеих вершин Ушбы и всего массива Пика Мозери. 1-е место чемпионата СССР по альпинизму (класс траверсов).
 1956 — Тенишев руководил массовым траверсом всех вершин Шхельды-Тау (5-Б категория сложности) с запада на восток. Впервые такой сложный траверс был выполнен одиннадцатью альпинистами.
 1958 — И. Кахиани, Ш. Маргиани, И. Полевой, Ш. Тенишев, М. В. Хергиани, М. К. Хергиани совершили восхождение на центральную вершину массива Тютю-баши по северной стене. 3-е место чемпионата СССР по альпинизму (класс технически сложных восхождений).
 1966 — М. Залиханов, X. Залиханов, Л. Занилов, И. Кахиани, А. Керимов, Г. Колесников, М. Курданов, В. Наугольный, Ю. Порохня, Г. Степанов, Ш. Тенишев, А. Харченко, С. Шацкий, С. Шведов в составе сборной команды Кабардино-Балкарии за восхождение на Памире по северной стене на пик Таджикистана и на безымянную вершину (которую по праву первовосходителей позже назвали Пиком Кабардино-Балкарии) на первенство СССР получили золотые медали чемпионов.
 1990 — Награжден жетоном «Почетный знак спасательного отряда».

Всего Тенишев совершил более 200 сложных высококатегорийных восхождений. В течение длительного времени Тенишев являлся старшим тренером сборных команд КБАССР по альпинизму — многократных победителей чемпионатов СССР по альпинизму.

Альпинисты, подготовленные Тенишевым 
Всего Тенишев подготовил несколько сот альпинистов высоких спортивных разрядов и несколько сот инструкторов горного туризма. Ниже представлены некоторые из них.

Альпинисты высшей квалификации 
 Залиханов Михаил Чоккаевич, мастер спорта СССР международного класса по альпинизму (1968)
 Леженин Алексей Иванович
 Леженин Анатолий Иванович
 Мамишев Кашиф Мелович
 Мамишев Наурби Мелович
 Наугольный Виктор
 Степанов Гелий Владимирович, мастер спорта СССР международного класса по альпинизму (1968)

Примечания

Ссылки 
 Некролог «Ему покорились в жизни многие вершины!»
 Некролог в газете «Кабардино-Балкарская правда»

Альпинисты СССР
Чемпионы СССР по альпинизму
Выпускники Кабардино-Балкарского государственного университета